Cet article fournit la liste des voies rapides de Pologne.

La Pologne dispose de 2416 km de voies rapides pour 6127 km de prévus. Les sections à 2 x 2 voies sont limitées à 120 km/h et celles à 2 x 1 voie à 100 km/h.

Liste 

État au .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Limitations de vitesse en Pologne
 Liste des autoroutes de Pologne
 Transport en Pologne

Liens externes 

Voies rapides
Pologne